I primi ministri dello Swaziland dal 1967 (istituzione della carica) ad oggi sono i seguenti.

Lista

Note

Collegamenti esterni 

Swaziland